Colpocaccus är ett släkte av skalbaggar. Colpocaccus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordlöpare
Colpocaccus